Ebrāhīmābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Argheshābād, ort, Teheran, 
 Mīr Hāshem, ort, Yazd, 
 Raḩīmābād-e Yek, ort, Lorestan, 
 Ebrāhīmābād (ort i Iran), Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar